Donnellan ist der Familienname folgender Personen:

 Keith Donnellan (1931–2015), US-amerikanischer Philosoph

 Thomas Andrew Donnellan (1914–1987), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Atlanta

Siehe auch:
 Donnellan-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika

en:Donnellan
pt:Donnellan